Ghosts ist
 der Name einer britischen Band, siehe Ghosts (Band)
 der Titel einer britischen Comedyserie, siehe Ghosts (britische Fernsehserie)
 der Titel einer US-amerikanischen Comedyserie, siehe Ghosts (US-amerikanische Fernsehserie)
 der Titel eines Kurzfilms von Michael Jackson, siehe Ghosts (Kurzfilm)
 der Titel eines Songs von Michael Jackson, siehe Ghosts (Lied)
 der Name eines Kartenspiels von Reiner Knizia, siehe Ghosts (Spiel)

 der Originaltitel eines Romans von Paul Auster, siehe Schlagschatten (Roman)
 der Originaltitel eines Romans von John Banville, siehe Geister (Roman)
 das Videospiel Call of Duty: Ghosts